Населені пункти в Чехії:

 Єнішовиці (Яблонець-над-Нисою)
 Єнішовиці (Хрудім)